Богородское сельское поселение — муниципальное образование сельское поселение в России:

 Богородское сельское поселение — входит в Новооскольский район, Белгородская область
 Богородское сельское поселение — входит в Усть-Кубинский район, Вологодская область
 Богородское сельское поселение — входит в Ивановский район, Ивановская область
 Богородское сельское поселение — входит в Корткеросский район, Коми
 Богородское сельское поселение — входит в Глазуновский район, Орловская область
 Богородское сельское поселение — входит в Октябрьский район, Пермский край
 Богородское сельское поселение — входит в Пестречинский район, Татарстан